Le championnat international 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 28 octobre au 4 novembre 2018 au Baihu Media Broadcasting Centre de Daqing, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société chinoise OPPO. 

L'événement compte 128 participants aux qualifications et 64 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Mark Selby. Il s'était imposé contre Mark Allen en finale. Éliminé en quarts de finale, c'est cette fois Mark Allen qui remporte le tournoi contre Neil Robertson après une semaine marquée par un break de 146 points, le meilleur break du tournoi.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 9 au 12 octobre 2018 au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des onze manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 144  Matthew Selt
 142, 117, 117  Xiao Guodong
 137  Martin Gould
 135  Michael Holt
 135  Martin O'Donnell 
 134, 109  Mark Davis
 134  Ryan Day
 133, 106  Chris Wakelin
 132  Anthony McGill
 130  Peter Ebdon
 130  Adam Stefanow
 128, 101  Neil Robertson
 127, 107  Sam Craigie
 127  Andrew Higginson
 126  Oliver Lines
 125  Elliot Slessor
 123, 112  Stuart Bingham
 116  Sam Baird
 114  Tom Ford
 113, 100  Lu Ning
 113  Stephen Maguire
 111  Luo Honghao
 110, 104  Robert Milkins
 108, 105  Hossein Vafaei
 108  Sunny Akani
 107  Xu Si
 106  Michael Georgiou
 105, 102, 100  Judd Trump
 104  Ali Carter
 104  Mei Xiwen
 104  Fergal O'Brien
 102  Eden Sharav
 101, 100  Kurt Maflin
 100  Michael White

Pendant le tournoi 
 146, 142, 129, 127, 125, 120, 120, 119, 112, 108, 103, 102, 101, 101  Mark Allen
 144, 127, 127, 115, 110  Matthew Stevens
 142, 137  Alfie Burden
 140, 107, 106  Michael Holt
 139, 103  Martin Gould
 137, 133, 131, 124, 117, 102, 100  Mark Selby
 137, 116, 104  Zhao Xintong
 137, 104  Yan Bingtao
 136  Hossein Vafaei
 135, 127, 125, 121, 119, 113, 113, 113, 101, 101  Neil Robertson
 135  Zhou Yuelong
 133, 128, 112, 106, 106, 103, 102  Jack Lisowski
 133, 111  Ryan Day
 132, 107  Ali Carter
 132, 105  Barry Hawkins
 131, 123  Chang Bingyu
 131  Li Yuan
 130  Stuart Bingham
 130  Liang Wenbo
 129  Graeme Dott
 128, 112  Ding Junhui
 128  Mark King
 124, 103  Jimmy Robertson
 123, 119, 104  Judd Trump
 122, 116, 106  Stuart Carrington
 122  Liam Highfield
 121  Ben Woollaston
 116, 108, 105, 100  Marco Fu
 116, 105, 104  Eden Sharav
 112  Robert Milkins
 110, 108, 108, 101  Noppon Saengkham
 110, 108, 101, 101  Sunny Akani
 110  Jordan Brown
 110  Joe Perry
 106, 100  Tom Ford
 106  Mark Williams
 106  Luo Honghao
 101  Stephen Maguire
 101  Martin O'Donnell
 100  He Guoqiang

Voir aussi 
 Championnat international 2017
 Championnat international

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Note et référence

Note

Références

Lien externe 
 International Championship

2018
Snooker en Chine en 2018
Sport en octobre 2018
Sport en novembre 2018